Christian Weiße ist der Name folgender Personen:
* Christian Ernst Weiße (auch Weisse; 1766–1832), deutscher Historiker und Rechtswissenschaftler
 Christian Felix Weiße (1726–1804), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Christian Heinrich Weiße (1688–1730), deutscher Lehrer und Philologe, siehe Johann Michael Weiß 
 Christian Hermann Weiße (1801–1866), deutscher evangelischer Theologe und Philosoph, siehe Christian Hermann Weisse

Siehe auch:
 Christian Weise